Сан Хосе де ла Баранка има више значења:

 Сан Хосе де ла Баранка, Ел Ранчито (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Баранка (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику